Пётр Литви́нов:
 Литвинов, Пётр Васильевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Пётр Дмитриевич (1916—1943) — Герой Советского Союза.